Mical – personaggio di Star Wars: Knights of the Old Republic
Mikal o Mical – personaggio della Bibbia
Robert J. Mical – informatico statunitense